

Geografia 

 Acton – area suburbana di Canberra, polo universitario e sede del National Film and Sound Archive

 Municipalità regionale della contea di Acton – municipalità regionale di contea nella regione di Montérégie, in Québec
 Acton Vale – capoluogo della municipalità regionale di contea di Acton

 Acton – parrocchia civile del Cheshire
 Acton – distretto del borgo londinese di Ealing, Londra
 Acton – parrocchia civile del Suffolk

 Acton – census-designated place della contea di Los Angeles, California
 Acton – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Acton – città della contea di York, Maine

Persone 
Esistono diverse persone con questo nome, in gran parte relative a un'antica famiglia nobile inglese trapiantatasi in Italia, tra Firenze, Napoli e Palermo, nel XVIII secolo:

Famiglia Acton

Baronetti Acton 
 Edward Acton, I Baronetto (1600-1659) – creato Baronetto Acton di Aldenham il 17 gennaio 1643
 Walter Acton, II Baronetto (1620-1665) – figlio del precedente
 Edward Acton, III Baronetto (1650-1716) – figlio del precedente
 Whitmore Acton, IV Baronetto (1677-1731/32) – figlio del precedente
 Richard Acton, V Baronetto (1712-1791) – figlio del precedente, non ebbe discendenti diretti
 John Francis Edward Acton, VI Baronetto, anche noto in Italia come Giovanni Acton o John Acton (1736-1811) – cugino di terzo grado del precedente e discendente del II Baronetto – ammiraglio del Granducato di Toscana e primo ministro del Regno di Napoli
 Ferdinand Richard Edward Dalberg-Acton, VII Baronetto (1801-1837) – figlio del precedente e di Maria Anna Acton

Baroni Acton 
 John Dalberg-Acton, I Barone Acton, anche noto come Lord Acton (1834-1902) – storico inglese, titolo di barone dal 1869, figlio del VII Baronetto
 Richard Lyon-Dalberg-Acton, II Barone Acton (1870-1924)
 John Lyon-Dalberg-Acton, III Barone Acton (1907-1989)
 Richard Lyon-Dalberg-Acton, IV Barone Acton (1941-2010) – uomo politico britannico

Altre personalità della famiglia Acton 
 Joseph Edward Acton – anche noto in Italia come Giuseppe Eduardo Acton (1737-1830), fratello di Giovanni – generale del Regno delle Due Sicilie, comandante della piazza di Gaeta
 Carlo Acton (1783-ottobre 1863) – brigadiere generale della marina borbonica, figlio del precedente
 Guglielmo Acton (1825-1896) – ammiraglio e senatore del Regno d'Italia, figlio del precedente e cugino di secondo grado di Lord Acton
 Laura Acton (1829-1915)
 Ferdinando Acton (1832-1891) – ammiraglio del Regno delle Due Sicilie e ministro del Regno d'Italia, fratello minore del precedente
 Alfredo Acton (1867-1934) – ammiraglio e senatore del Regno d'Italia, figlio del precedente
 Francesco Acton (1910-1997) – marinaio e storico dell'arte italiano
 Emmerik Acton (1834-1901) – viceammiraglio della Regia Marina, fratello minore di Guglielmo e Ferdinando Acton
 Maria Anna Acton (1786-1873) – figlia di Joseph Edward Acton, sposò Giovanni Acton, fratello del padre
 Francesco Acton (1796-1865) – figlio di Joseph Edward Acton
 Carlo Eduardo Acton (1829-1909) – figlio del precedente, nipote di Robert Fagan – pianista e compositore
 Charles Januarius Acton – anche noto come Carlo Gennaro Acton (1803-1847) – cardinale di Santa Maria della Pace, figlio di Giovanni Acton e Maria Anna Acton, nonché fratello del VII Baronetto
 Harold Acton (1904-1994) – scrittore italo-inglese, lontano cugino di Lord Acton e discendente di Joseph Edward Acton

Altre persone 
 Brian Acton (1972) – programmatore statunitense, cofondatore di WhatsApp
 Brigitte Acton (1985) – sciatrice canadese
 Bud Acton (1942) – ex cestista statunitense
 Eliza Acton (1799-1859) – cuoca e poetessa britannica
 Forman S. Acton (1920-2014) – informatico statunitense
 Loren Acton (1936) – astronauta statunitense
 Marion Adams-Acton (1846-1928) – scrittrice e drammaturga scozzese
 William Acton (1813-1875) – medico e scrittore inglese

Altro 
 Ascensore Acton – ascensore pubblico di Napoli gestito dall'ANM
 Acton Town – stazione della metropolitana di Londra